Gminy w USA:
 Coolspring (ang. Coolspring Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie LaPorte
 Coolspring (ang. Coolspring Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mercer